Emanuel Filibert Humbert Reza Cyrus René Maria van Savoye (Genève, 22 juni 1972), is een troonpretendent van Italië (in opvolging na zijn vader) en lid van het Huis Savoye. Als zijn vader komt te overlijden, zou hij voor monarchisten gelden als Emanuel Filibert III. Hij is de kleinzoon van de laatste Italiaanse koning Umberto II en diens gemalin Marie José, dochter van Albert I van België. De prins is sinds 25 september 2003 getrouwd met de Franse actrice Clotilde Courau. Het paar heeft twee dochters.

Na de opheffing in 2002 van de ballingschap, aan de mannelijke troonopvolgers uit het Huis Savoye opgelegd door de Italiaanse grondwet in 1947, was hij al in verschillende televisieprogramma's en reclameboodschappen te zien.

Parlementsverkiezingen 2008 
Ondanks de politieke ambities van Emanuel Filibert, wist de prins met zijn partij Valori e Futuro tijdens de Italiaanse parlementsverkiezingen van 2008 geen zetel te behalen. Hij kreeg 4457 stemmen of 0,439 procent van de uitgebrachte stemmen. Hij richtte zich tijdens de verkiezingen dan ook voornamelijk op Italianen die in Europa maar niet in Italië leven.

Europese verkiezingen 2009 
In april 2009 raakte bekend dat de prins de Europese lijst voor de christendemocratische UDC bij de Europese verkiezingen van 2009 voor de noordwestelijke regio van Italië trekt. Volgens de prins is dit een verwezenlijking van een droom na het einde van de ballingschap uit Italië in 2002. Immers in 1947 verbood de Italiaanse grondwet alle mannelijke troonopvolgers uit het Huis Savoye Italiaans grondgebied te betreden. In 2002 werd deze wet ongedaan gemaakt.

Privé 
Op 25 september 2003 trouwde Emanuel Filibert met de Franse actrice Clotilde Courau in Rome, in de basiliek van Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Het prinselijk paar heeft twee dochters, die beiden geboren zijn in Genève:
 Vittoria van Savoye, geboren op 28 december 2003
 Luisa van Savoye, geboren op 16 augustus 2006

In 2006 distantieerde Emanuel Filibert zich van zijn vader, Victor Emanuel van Savoye, omdat die werd verdacht van bendevorming op het gebied van corruptie, vervalsing en prostitutie.

In april 2009 raakte bekend dat Emanuel Filibert van Savoye onder de noemer 'Prins van Italië' een kledinglijn ging lanceren met als logo het familiewapen. Als stylist is Raimondo Ciofani aangetrokken. De zomercollectie 2009 is dan beschikbaar in de winkels. In het voorjaar 2009 won hij al de Italiaanse versie van Sterren op de Dansvloer.

Stamboom

Externe link 
 Officiële website Emanuel Filibert van Savoye

Huis Savoye
Savoye, E
Savoye, Emanuel Filibert 1972